Шарпсбург има више значења:
 Шарпсбург (Џорџија)
 Шарпсбург (Ајова)
 Шарпсбург (Кентаки)
 Шарпсбург (Мериленд)
 Шарпсбург (Пенсилванија)
 Шарпсбург (Северна Каролина)